Генріх II (; 1206 — 1229) — маркграф Намюру в 1226—1229 роках.

Належав до роду Куртене-Капетингів. Один з молодших синів латинського імператора П'єра I та Іоланди де Ено. 1226 року після смерті старшого брата Філіпа II за підтримки Енгеррана III де Кусі став маркграфом Намюра. Права на маркграфство висунув Фердинанд Фландрський. Проте у березні 1227 року на рейхстазі в Ахені в березні 1227 року Генріх II підтвердив свої владні права.

Після смерті брата Роберта в 1228 році відмовився від прав на трон Латинської імперії, який перейшов до молодшого брата Балдуїна II.

Генріх II помер у 1229 році. Намюрське маркграфство спадкувала сестра Маргарита.

Джерела 
 Charles-François-Joseph Galliot: Histoire générale, écclésiastique et civile de la ville et province de Namur. Band 1. Lemaire, Lüttich/Brüssel 1788, S. 263 f.
 Ch. Piot, " Henri de Courtenay ", Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 9, Bruxelles, 1887, p. 188.

Маркграфи Намюра
Куртене-Капетинги